
Sveti Martin je lahko:

Svetnik 

 Martin iz Brage
 Martin Porres
 Martin iz Toursa
 Cerkev svetega Martina, ime več cerkva, posvečenih Martinu iz Toursa

Naselje

Slovenija 

 Dvorjane - do leta 1955 Sveti Martin pri Vurbergu
 Šmartno na Pohorju - do leta 1952 Sveti Martin na Pohorju

Italija 

 Monte San Martino - Sveti Martin, vrh v Beneški Sloveniji

Hrvaška 

 Sveti Martin - Občina Buzet
 Sveti Martin - Občina Križevci
 Sveti Martin na Muri
 Sveti Martin Pod Okićem

Otok 

 Sveti Martin - otok v Karibskem morju, ki si ga delita Francija (Saint-Martin) in Nizozemska (Sint Maarten)